Giovanni Sartori ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Sartori (Politikwissenschaftler) (1924–2017), italienischer Politikwissenschaftler und Autor
 Giovanni Sartori (Fußballspieler) (* 1957), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Sartori (1775–1858), italienischer Geistlicher, Bischof von Mindo 
 Giovanni Leonardo Sartori (1500–1556), italienischer Schriftsteller